rok III tysiąclecie n.e.
 liczba naturalna
 godzina 21:37 (godzina śmierci Jana Pawła II 2 kwietnia 2005)
 Cenzopapa – mem internetowy wyśmiewający lub obrażający papieża
 Trzy minuty. 21:37 – polski film z 2010 roku w reżyserii Macieja Ślesickiego
 21:37 – powieść kryminalna polskiego pisarza Mariusza Czubaja
 Moskwicz 2136/2137 – samochody osobowe z nadwoziem kombi produkowane przez radzieckie zakłady AZLK
 (2137) Priscilla – planetoida z pasa głównego asteroid
 NGC 2137 – gromada otwarta, znajdująca się w gwiazdozbiorze Złotej Ryby